Paul Makler (senior) (n. 1920) – schermidore statunitense
 Paul Makler (junior) (n. 1946) – schermidore statunitense, figlio di Paul Makler (senior)